Der Volleyball World Cup 1969 war die zweite Ausgabe des Wettbewerbs. Er fand zwischen dem 13. und dem 20. September in der DDR statt. Der Gastgeber DDR gewann den Titel.

Teilnehmer 
  als Gastgeber
 , ,  und  als Sieger, Vizemeister, Dritt- und Viertplatzierter der Europameisterschaft 1967
  als Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele 1968
  als Sieger der NORCECA-Meisterschaft 1969
  als Sieger der Südamerikameisterschaft 1969
  als Sieger der Afrikameisterschaft 1967
  und  auf Einladung des FIVB

Modus 
Die Vorrunde wurde in drei Gruppen ausgetragen. Zwei dieser drei Gruppen enthielten vier Mannschaften und in der dritten spielten nur drei Teams. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, in der sie im System „jeder gegen jeden“ aufeinandertrafen.

Vorrunde

Finalrunde 
Diese Runde fand in Halle und in Schwerin statt.

Endstand

Weblinks 
 Ergebnisse auf todor66.com (englisch)

Manner 1969
Volleyballveranstaltung 1969
World Cup der Manner 1969
World Cup